NH eller Nh har flere betydninger:

 New Hampshire – NH, United States Postal Service forkortelse for staten New Hampshire
 All Nippon Airways – NH, IATA forkortelse baseret på tidligere navn, Nippon Helicopter